Tataru peut faire référence à : 
 Daniel Tătaru (né en 1967), mathématicien roumain-américain.
 Gheorghe Tătaru (1948-2004), joueur de football international roumain.

 Tătaru, commune roumaine du județ de Prahova.